Подцероб — фамилия. Известные носители:
 Подцероб, Алексей Борисович (род. 1943) — российский дипломат.
 Подцероб, Борис Фёдорович (1910—1983) — советский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол.